En Wikipedia en español, el título Tu cara me suena puede designar a las siguientes entradas:

 Tu cara me suena, artículo principal de la franquicia.
 Tu cara me suena (España), programa de talentos famosos español, emitido desde 2011 por la cadena Antena 3.
 Tu cara no me suena todavía (España), programa de talentos no famosos español, emitido desde 2017 por la cadena Antena 3.
 Tu cara me suena (Argentina), programa de televisión emitido por la cadena Telefe desde 2013, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Chile), programa de televisión emitido por la cadena Mega desde 2012, adaptación del formato original español.
 Tu cara me suena (Panamá), programa de televisión emitido por la cadena Televisora Nacional desde 2013, adaptación del formato homónimo. 
 Tu cara me suena (Vietnam), programa de televisión emitido por la cadena VTV3 desde 2013, adaptación del formato homónimo. 
 Tu cara me suena (Perú), programa de televisión emitido por la cadena Frecuencia Latina desde 2013, adaptación del formato homónimo. 
 Tu cara me suena (Reino Unido) - Your Face Sounds Familiar, programa de televisión emitido por la cadena ITV desde 2013, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Grecia)
 Esse Artista Sou Eu,  programa de televisión brasileño emitido por la cadena SBT desde 2014, adaptación del formato.
 Tu cara me suena (Colombia), programa de televisión colombiano creado por Caracol Televisión.
 Tu cara me suena (Costa Rica), programa de televisión costarricense emitido por la cadena Teletica desde 2015, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Bolivia), programa de televisión boliviano, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Cuba), programa de televisión cubano, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Ecuador), programa de televisión ecuatoriano, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (El Salvador), programa de televisión salvadoreño, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Estados Unidos), programa de televisión estadounidense, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Guatemala), programa de televisión guatemalteco, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Honduras), programa de televisión hondureño, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (México), programa de televisión mexicano, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Nicaragua), programa de televisión nicaragüense, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Paraguay), programa de televisión paraguayo, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (República Dominicana), programa de televisión dominicano, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Uruguay), programa de televisión uruguayo, adaptación del formato homónimo.
 Tu cara me suena (Venezuela), programa de televisión venezolano, adaptación del formato homónimo.
 A Tua Cara Não Me É Estranha, programa de televisión portugués, adaptación del formato homónimo Tu cara no me suena.